Conrad Keller (zoöloog) (1848-1930), Zwitsers zoöloog
 Conrad Keller (beeldhouwer) (1879–1948), Duits beeldhouwer